Jazz, dwa, trzy () — одиннадцатый студийный альбом польского рэпера O.S.T.R., вышедший 22 февраля 2011 года. В первую неделю после выпуска альбом «Jazz, dwa, trzy» поднялся на вторую строчку в официальном музыкальном чарте Польши. В итоге польская ассоциация аудио- и видеопроизводителей () поставила данный альбом на первое место в списке Top 100 альбомов февраля 2011 года.

Об альбоме 
В состав альбома дополнительно вошёл CD-диск с 20 треками. Композиция «Abstynent» вышла в качестве сингла; её премьера состоялась за месяц до официального представления альбома, 24 января 2011 года. 24 марта был опубликован видеоклип на песню «Szpiedzy tacy jak my».

Обложка альбома 
На обложке альбома изображён Адам Островский на сцене одного из клубов Польши. Фотография сделана Павлом Фабьянским, который в 2002 году выполнил обложку для альбома «Miejskie Wibracje» польской хип-хоп группы «Familia H.P.». Автор графики — Forin .

Список композиций

CD1

CD2

Примечания

Ссылки 
 JAZZ, DWA, TRZY
 O.S.T.R.– Jazz, Dwa, Trzy

Альбомы 2011 года
Альбомы O.S.T.R.